Снежная страна может означать:

Топонимы:
 Снежная страна — термин применяется к районам Японии, для которых характерны обильные и продолжительные снегопады. В основном к префектурам обращенным к Японскому морю, расположенным на западном побережье острова Хонсю и острова Хоккайдо, которые, из-за данного природного феномена, являются одними из самых снежных мест в мирe. 

 В культуре и искусстве 
 «Снежная страна» — первый роман японского писателя Ясунари Кавабата.
 «Снежная страна» — экранизация 1957 года одноимённого романа Ясунари Кавабаты.
 Снежные истории о провинции Северная Эцу или Сказки о снежной стране: жизнь в другой Японии  — энциклопедический труд позднего периода Эдо, посвященный социально-экономической географии, описывающий жизнь в уезде Уонума в старой провинции Этиго в Японии, месте, известном своими долгими зимами и глубоким снегом.